Анђео чувар може да се односи на:

 Анђео чувар, анђео
 Анђео чувар (филм), филм
 Анђео чувар (књига), роман Паула Коеља